Ста́рая Ка́менка — деревня в Кабиногорском сельсовете Славгородского муниципального района Могилёвской области Белоруссии.

Название 
Название деревни происходит от того, что земли здесь каменистые.

Геаграфия 
Неподалеку от деревни течет река Каменка.

История 
До 2006 года входила в состав Каменковского сельсавета.

Население 
 2011 год — 51 человек
 2010 год — 48 человек
 1999 год — 195 человек
 1910 год — 403 человек

Примечания

Ссылки 
 Славгородский райисполком

Населённые пункты Славгородского района (Могилёвская область)